Jen-ling může být

 Jen-ling (Che-nan) – okres v městské prefektuře Sü-čchang v provincii Che-nan;
 Jen-ling (Chu-nan) – okres v městské prefektuře Ču-čou v provincii Chu-nan.